Flavi Aeci (Mèsia, 396 - Ravenna, 454), general romà d'origen escita
 Aeci l'impiu, heretge fundador dels eunomians
 Aeci (metge), metge romà d'Orient del  (o  o )
 Aeci Sicani o Aeci Sicule, escriptor i metge sicilià clàssic d'època incerta
 Aeci (bisbe de Barcelona)
 Aeci (filòsof) filòsof del  o  aC